Landet (Svendborg), plaats in de Deense gemeente Svendborg
Landet (parochie, Lolland)
Landet (parochie, Svendborg)